Словакия, как независимое государство, впервые приняла участие в Олимпийских играх в 1994 году на зимней Олимпиаде в Лиллехаммере и с тех пор не пропустила ни одной Олимпиады. С 1896 по 1912 год словацкие спортсмены выступали на Олимпийских играх за команду Венгрии, а с 1920 по 1992 год — за команду Чехословакии.

За время выступления на Олимпийских играх в составе команды Венгрии словацкие спортсмены завоевали 12 медалей — 3 золотые, 6 серебряных и 3 бронзовые — все на летних Олимпийских играх.

За время выступления на Олимпийских играх в составе команды Чехословакии словацкие спортсмены завоевали 36 медалей (8 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых, из них 7 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых — на летних Олимпийских играх и 1 золотую, 5 серебряных и 4 бронзовые — на зимних Олимпийских играх).

За время выступления на Олимпийских играх в качестве самостоятельной команды словацкие спортсмены завоевали 42 олимпийские медали: 14 золотых, 18 серебряных и 10 бронзовых, из них 10 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых — на летних Олимпийских играх и 4 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые — на зимних Олимпийских играх. Больше всего олимпийских медалей словацкие спортсмены завоевали в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ.

Национальный олимпийский комитет Словакии был образован в 1992 году и принят в МОК в 1993 году.

Медалисты

Медалисты летних Олимпийских игр

Медалисты зимних Олимпийских игр

Медальный зачёт

Медали на летних Олимпийских играх

Медали на зимних Олимпийских играх

Медали по летним видам спорта

Медали по зимним видам спорта

См. также 
 Чехословакия на Олимпийских играх
 Список знаменосцев Словакии на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Словакия на официальном сайте Олимпийского движения